Thomas Lobben (ur. 3 maja 1983 w Hønefoss) – norweski skoczek narciarski i trener, reprezentant klubu sportowego IL Moingen. Drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata juniorów (2000).

Jego debiut jako skoczka narciarskiego miał miejsce już w czwartym roku życia, natomiast w Pucharze Świata zadebiutował 12 marca 2000 w Oslo. Jego trenerem był Aril Carlsson. Do jego największych osiągnięć można zaliczyć 4. miejsce w generalnej klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2004/2005 oraz 12. miejsce w Letnim Pucharze Kontynentalnym 2006, kiedy zajął 2. i 1. miejsce w konkursach w Lillehammer. Nie zdobył punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Był studentem marketingu.

Jego rekord życiowy w długości to 201,5 metra ustanowiony podczas treningu (skakał jako przedskoczek) 19 marca 2003 na Velikance w Planicy.

Od sezonu 2015/2016 trener kadry B mężczyzn reprezentacji Norwegii w skokach narciarskich.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2001  Karpacz – 8. miejsce
 Drużynowo
 2000  Štrbské Pleso – srebrny medal
 2001  Karpacz – 6. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Miejsca na podium konkursów PK 
  Zaō – 12 marca 2003 (2. miejsce)
  Lauscha – 30 stycznia 2005 (1. miejsce)
  Braunlage – 5 lutego 2005 (1. miejsce)
  Braunlage – 6 lutego 2005 (1. miejsce)
  Vikersund – 4 marca 2006 (1. miejsce)
  Vikersund – 5 marca 2006 (1. miejsce)
  Oberhof – 25 lutego 2007 (2. miejsce)
  Hinterzarten – 9 lutego 2008 (1. miejsce)
  Whistler – 1 marca 2008 (2. miejsce)
  Trondheim – 7 marca 2009 (1. miejsce)
  Ruka – 22 marca 2009 (3. miejsce)

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów LPK 
  Lillehammer – 19 sierpnia 2006 (2. miejsce)
  Lillehammer – 20 sierpnia 2006 (1. miejsce)
  Lillehammer – 22 sierpnia 2009 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Osiągnięcia Thomasa Lobbena na oficjalnej stronie FISu
 Dane skoczka w serwisie skijumping.pl

Norwescy skoczkowie narciarscy
Norwescy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1983